Ring kan avse:

 Ring (matematik) – matematisk struktur inom abstrakt algebra.
 Ring – benämning på årskurserna i gymnasiet i Sverige 1905-1966, se Gymnasium (Sverige)
 Ring (Waterford) – en by i södra Waterford i Munster på Irland 
 Ring - ett efternamn, se Ring (efternamn)

Sammansättningar
 Fingerring – ett smycke att bära kring fingret
 Armring – smycke och forntida betalningsmedel
 Ring (sport) – ett tävlingsområde i kampsport, ursprungligen i brottning, se boxningsring
 Ringlek – ett antal människor bildar en ring genom att hålla varandra i händerna
 Ringdans – en av de äldsta former av danser som vi känner till
 Hjulring – ett band av järn som håller ihop ett vagnshjul av trä
 Bilring från däck till motorfordon en  vardaglig beteckning på fettvalkar runt midjan
 Planetarisk ring – en ring av stoft och andra små partiklar som kretsar kring en planet
 Ringled – en väg som går runt en stad
 Ringsignal – uppmärksamma eller varsebli, någon annan eller något annat, om någonting
 Ring ring (bara du slog en signal) – popgruppen ABBA:s bidrag till den svenska Melodifestivalen 1973
 Ring så spelar vi – svenskt radioprogram

Se även
 Ringdansen – en stadsdel i Norrköping
 Ringen –ett antal betydelser
 The Ring – ett antal betydelser
 Kung Ring – ett antal betydelser